Vuelo de la muerte o bien vuelos de la muerte puede referirse a:

 el método del vuelo de la muerte;
 los vuelos de la muerte en Argentina;
 o los vuelos de la muerte en Chile.